Alan McManus (1971-), joueur professionnel écossais de snooker.
 Bridget McManus, actrice américaine.
 Dan McManus (1900-1990), animateur américain.
 George McManus (1884-1954), auteur de bande dessinée américain.
 Jim McManus, acteur britannique.
 Jim McManus, joueur de tennis.
 John McManus, animateur américain.
 Liz McManus (1947-), ancienne femme politique et romancière irlandaise.
 Mark McManus (1935-1994), acteur écossais.
Michaela McManus, actrice américaine.
 Sara McManus (1991-), curleuse suédoise.
 Stephen McManus (1982-), footballeur écossais.

Homonymie de patronyme